Єрмилов, Єрмілов () — російське прізвище, утворене від особового імені Єрмил.

 Єрмилов Василь Дмитрович (1894—1968) — український, живописець, графік, монументаліст.
 Єрмилов Василь Олексійович (1913—2000) — радянський футболіст і тренер.
 Єрмилов Іван Іванович — депутат Верховної Ради УРСР першого скликання (1938—1947).
 Єрмилов Олександр Юрійович (*1960) — радянський веслувальник, чемпіон світу.
 Єрмілов Сергій Федорович (*1958) — міністр палива та енергетики України у 2000—2001 та 2002—2004.
 Єрмілов Юрій Сергійович — заслужений працівник фізичної культури і спорту України

Див. також 
 Єрмолов

Примітки